Hago steht für:
 Hago (Togo), Ort in Doufelgou (Präfektur), Region Kara, Togo
 Hago-yama, Erhebung (229 m) in Owase (Mie), Präfektur Mie, Japan
 Feinwerktechnik Hago, deutsches Blechbearbeitungsunternehmen

HAGO steht für:
 Gode Airport (ICAO-Code), Flughafen von Gode (Äthiopien), Region Somali, Äthiopien

Abkürzung